ArabTeX ist ein freies Softwarepaket von Klaus Lagally zur Unterstützung von TeX und LaTeX in der Verarbeitung von linksläufigen Schriften wie in Arabisch und Hebräisch.

Eigenschaften 
Die Standard-Eingabecodierung ist eine erweiterte DMG-Umschrift, daneben werden weitere gebräuchliche Codierungen einschließlich Unicode unterstützt.
Bei der Umwandlung werden sprachspezifische Schreibregeln beachtet, zahlreiche Ligaturen werden automatisch erzeugt.

Neben Arabisch und Persisch werden weitere Sprachen unterstützt, die eine erweiterte arabische Schrift verwenden, wie Urdu, Pashto, Sindhi, Maghribi, Uigurisch, Kashmiri und Jawi.
Ein hebräischer Modus unterstützt neben Hebräisch selbst auch Judäo-Arabisch, Ladino und Jiddisch.

Verwendung 
Linksläufige Texte können einen eigenen Absatz bilden mittels der Umgebung \begin{RLtext} … \end{RLtext}, oder auch mit dem Kommando \RL{ … } in einen
laufenden Absatz eingefügt werden.

Beispiel 

 \novocalize
 \RL{al-salAm `alaykum}

 \documentclass[12pt]{article}
 \usepackage{arabtex}
 \begin{document}
 \setarab
 \fullvocalize
 \transtrue
 \arabtrue
 \begin{RLtext}
 bismi al-ll_ahi al-rra.hm_ani al-rra.hImi
 \end{RLtext}
 \end{document}

Häufige Kommandos 
 \setarab (sprachspezifische Konventionen (Hamza etc.))
 \setfarsi (sprachspezifische Konventionen)
 \setuighur (sprachspezifische Konventionen)
 \set… (weitere sprachspezifische Konventionen, siehe Handbuch)
 \novocalize (keine Kurzvokale; sonst setzen durch "a, "i, "u)
 \vocalize (alle Kurzvokale; löschen durch "a, "i, "u)
 \fullvocalize (Sukun und alle Kurzvokale; löschen durch "a, "i, "u)
 \setcode>{ } (Eingabecodierung wählen)
 \settrans{ } (Umschriftkonventionen wählen)

Zeichentabelle 

Finales und isoliertes Ya ohne Punkte erhält man durch die Option
\yahnodots

Lizenz 
ArabTeX unterliegt der LaTeX Project Public License v1+.

Siehe auch 
 XeTeX

Weblinks 
 ArabTeX-Homepage
 Dokumentation (PDF)
 Download – ArabTeX auf CTAN

Einzelnachweise 

Freie Software
Typografie
Freie Typografie-Software
Offenes Format
TeX
Arabische Schrift